Servon (Manche)
 Servon (Seine-et-Marne)
ook:
Servon-Melzicourt,  Marne
Servon-sur-Vilaine, Ille-et-Vilaine